Название «Пирин» носят несколько футбольных клубов:
 Пирин — болгарский клуб из города Банско.
 Пирин — болгарский клуб из города Благоевград.
 Пирин — болгарский клуб из города Гоце-Делчев.
 Пирин — болгарский клуб из города Разлог.